Янув:

 Янув — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Сокульский повят, Подляское воеводство.
 Янув — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Ченстоховский повят, Силезское воеводство.